Glinsk bezeichnet folgende Orte

 in Deutschland:
 Glinsk, niedersorbischer Name von Glinzig, Ortsteil der Gemeinde Kolkwitz, Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg
 Glinsk, niedersorbischer Name von Naundorf (Forst (Lausitz)), Ortsteil der Stadt Forst (Lausitz), Landkreis Spree-Neiße, Brandenburg

 in Irland:
 Glinsk (County Donegal), Townland im County Donegal
 Glinsk (County Galway), Townland im County Galway
 Glinsk Castle, Burgruine bei Glinsk im County Galway
 Glinsk (County Mayo), Townland im County Mayo

 in Polen:
 Glińsk, Ortsteil der Gmina Świebodzin, Powiat Świebodziński, Woiwodschaft Lebus